Es gibt in mehreren Städten eine Kniprodestraße, die jede nach dem Hochmeister Winrich von Kniprode benannt wurde.

 Deutschland
 Kniprodestraße (Berlin)
 Kniprodestraße (Köln)
 Kniprodestraße (Celle)
 Kniprodestraße (Wilhelmshaven)
 Kniprodestraße (Wuppertal)